Pokroková strana může být některá z těchto stran:
 Pokroková strana (Island), liberální středopravá agraristická politická strana na Islandu
 Pokroková strana pracujícího lidu, komunistická strana na Kypru
 Progresivní strana (Izrael), liberálně-progresivní strana v Izraeli
 Brit le'umit mitkademet, Pokroková národní aliance, někdejší politická strana v Izraeli hájící izraelské Araby
 Demokratická pokroková strana (Čínská republika), liberální strana v Čínské republice (Tchaj-wanu)
 Pokroková socialistická strana, sociálně-demokratická sekulární strana v Libanonu
 Pokroková demokratická strana (Gibraltar), politická strana v Gibraltaru
 Pokrokově demokratická strana, politická strana mezi Poláky v Haliči na počátku 20. století
 Pokroková strana (Srbsko) politická strana v Srbsku, sloučená roku 1919 do Demokratické strany
 Česká strana radikálně pokroková, česká politická strana, kterou založil roku 1897 Antonín Hajn jako radikální odštěpek Národní strany svobodomyslné (Mladočechů); roku 1908 se spojila s Českou stranou státoprávní (státoprávně demokratickou) do Státoprávní pokrokové strany
 Česká strana pokroková, česká politická strana, která se 9. února 1918 sloučila do České státoprávní demokracie 
 Státoprávní pokroková strana, česká politická strana, která se 9. února 1918 sloučila do České státoprávní demokracie 
 Moravská strana pokroková, moravská politická strana, která se v roce 1909 sloučila do Lidové strany pokrokové 
 Lidová strana pokroková na Moravě, moravská politická strana, která se v květnu 1918 sloučila do České státoprávní demokracie 
 Finská národní pokroková strana, někdejší politická strana ve Finsku
 Demokratická pokroková strana (Malawi) (DPP), nejsilnější politická strana v Malawi
 Tožská pokroková strana (FPP), politická strana v Togu
 Lidová pokroková strana (PPP), politická strana v Gambii

Související články 
 Progresivismus